Pannes kan syfta på:
 Pannes, Loiret
 Pannes, Meurthe-et-Moselle